cwd – codice ISO 639-3 della lingua cree delle foreste